Kisaura är ett släkte av nattsländor. Kisaura ingår i familjen stengömmenattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stengömmenattsländor
Kisaura